Qerrut bezeichnet:
 Qerrut (Berg), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qerrut (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland